Pholus steht für:

 ein Mischwesen der griechischen Mythologie, siehe Pholos
 ein Asteroid, siehe (5145) Pholus